Il singolare maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcos Baghdatis era il detentore del titolo, ma ha partecipato al Legg Mason Tennis Classic 2010.

Dudi Sela ha battuto in finale Ričardas Berankis 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Taylor Dent (semifinali)
  Tobias Kamke (secondo turno)
  Dudi Sela (campione)
  Ričardas Berankis (finalista)

 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Jesse Levine (quarti di finale)
 Robert Kendrick (secondo turno)
 Jesse Witten (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2010